een spookschip

Boeken:
Ghost Ship (Doctor Who), een roman van Keith Topping
Ghost Ship (Star Trek: The Next Generation), een roman van Diane Carey

Film:
The Ghost Ship (1943)
Ghost Ship (1952)
Ghost Ship (1992)
Ghost Ship (2002)

Muziek:
Ghost Ship (album), een album uit 2000 van de Amerikaanse band Sultans
Ghost Ship (lied), een nummer van het album Phantoms of the High Seas van Nox Arcana